Кари́н Рудстрём (; 2 июля 1988, Хернёсанд, Швеция) — шведская кёрлингистка.

Играет в основном на позиции третьего. Скип своей команды.

Достижения 
 : золото ().
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин: золото (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Отец Карин, Бьёрн Рудстрём — кёрлингист и тренер, чемпион мира () и Европы (). Его брат, Хокан Рудстрём — кёрлингист, в одной команде с Бьорном чемпион мира () и Европы (). Дочь Хокана, двоюродная сестра Карин, Амалия Рудстрём () — кёрлингистка, входила в команду Швеции на зимних Юношеских олимпийских играх 2012.

Примечания

Ссылки 
 Карин Рудстрём - профиль на сайте зимней Универсиады 2013 | FISU

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу